Laren (Latijn: Lares), Romeinse godheden die huis en gezin beschermden
Lares (Puerto Rico), een gemeente in de vrijstaat Puerto Rico
Lares (Peru), een district in de provincie Calca (Peru)
Laser Relativity Satellite, satelliet gelanceerd in 2012, afgekort LARES
Laser Relativity Satellite 2 (LARES 2), opvolger gelanceerd in 2022